Shinjō, een stad in de Japanse prefectuur Yamagata.
Shinjo (Nara), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Nara.
Shinjo (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama.